Władimir Jurjewicz Trubieckoj, ros. Владимир Юрьевич Трубецкой (ur. 30 lipca 1894 w Bobrujsku, zm. 15 marca 1973 w Pforzheim) – rosyjski wojskowy, działacz emigracyjny, aktor i reżyser teatralny, żołnierz Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej podczas II wojny światowej.

Życiorys 
Pochodził z rodu książęcego Trubieckich. Ukończył korpus morski, a następnie Korpus Paziów. Brał udział w I wojnie światowej. W 1918 r. wstąpił do wojsk Białych gen. Antona I. Denikina. W połowie listopada 1920 r. wraz z pozostałymi wojskowymi został ewakuowany z Krymu do Gallipoli. Na emigracji zamieszkał we Francji. Działał w Związku Szoferów Rosyjskich w Paryżu. Założył teatr prywatny, w którym występował jako aktor. Reżyserował wystąpienia w Operze Rosyjskiej. Po ataku wojsk niemieckich na ZSRR 22 czerwca 1941 r., wstąpił do Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej (ROA) gen. Andrieja A. Własowa. Po zakończeniu wojny przebywał w zachodnich Niemczech. Działał w Związku Szlachty Rosyjskiej. W 1952 r. objął funkcję pełnomocnika Rady Związku Szlachty Rosyjskiej w Niemczech. Od 1954 r. pracował w fabryce w Pforzheim. Zebrał bibliotekę książek będących tłumaczeniami literatury rosyjskiej.

Linki zewnętrzne 
 Biografia Władimira J. Trubieckoja

Bibliografia 
 Lew A. Mnuchin, Marie Avril, Российское зарубежье во Франции 1919-2000, 2008

Absolwenci i studenci Korpusu Paziów w Petersburgu
Wojskowi Imperium Rosyjskiego
Biali (wojna domowa w Rosji)
Biali emigranci rosyjscy
Biali Rosjanie współpracujący z III Rzeszą
Wojskowi Rosyjskiej Armii Wyzwoleńczej
Uczestnicy I wojny światowej (Imperium Rosyjskie)
Urodzeni w 1894
Zmarli w 1973